Patricia Maldonado puede referirse a las siguientes personas:
 
 Patricia Maldonado (1956), escritora brasileña.
 Patricia Maldonado Aravena (1950), cantante y presentadora de televisión chilena.
 Patricia Maldonado (1991), nadadora venezolana.
 Patricia Maldonado, actriz colombiana.